Шон Мюррей:
 Мюррей, Шон (род. 1977) — американский актёр.
 Мюррей, Шон (род. 1965) — американский композитор.